Władysław Baranowski (1885-1939) – polski dyplomata
 Władysław Baranowski (1894-1942) – polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, poseł na Sejm RP.